Joosen ist der Familienname:

 Cees Joosen (1920–1976), niederländischer Radrennfahrer
 Eddy Joosen (* 1947), belgischer Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Sofie Joosen (* 1986), belgische Politikerin
Siehe auch:
Josen